Наугольная башня может означать:
 Наугольная башня — одна из башен Тульского кремля.
 Наугольная башня — другой вариант названия Зачатьевской башни московского Китай-города.
 Наугольная башня — утраченная башня московского Белого города.